Мацукава (Наґано, Кіта-Адзумі)
Мацукава (Наґано, Сімо-Іна)